Robert H. Paul (1830–1901) – amerykański szeryf
 Robert W. Paul (1869–1943) – brytyjski wynalazca, pionier kina
 Robert Paul (1906–1979) – rodezyjski malarz
 Robert Paul (1910–1998) – francuski lekkoatleta, olimpijczyk
 Robert Paul (ur. 1937) – kanadyjski łyżwiarz figurowy, mistrz olimpijski
 Robert Paul (ur. 1984) – niemiecki piłkarz